Can Bacardí (Barcelona), habitatge de segona residència en el que avui és el barri d'Horta a Barcelona
 Can Bacardí (Bigues), masia a Bigues (poble del Vallès) 
 Can Bacardí (Sant Andreu de Llavaneres), edifici a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)